RDS steht für:

 RDS (Unternehmen), Gruppe ukrainischer Straßenbauunternehmen

RDS steht als Abkürzung für:

 Radio Data System, Verfahren zur Übermittlung von Zusatzinformationen beim Hörfunk
 Radio Dimensione Suono, italienischer Hörfunksender
 Rassemblement démocratique sénégalais, politische Partei im Senegal
 Rat Deutscher Sternwarten, deutscher Dachverband der astronomischen Institute
 Reduktionsdistanzmesser, Apparatur in der Geodäsie
 Regionální Dopravní Společnost, ehemaliges tschechisches Busunternehmen, siehe RDS bus
 Reichsverband Deutscher Schriftsteller in der Zeit des Nationalsozialismus
 Reizdarmsyndrom, eine Gruppe funktioneller Darmerkrankungen
 Relational Database Service, beinhaltet eine virtuelle Datenbank
 Remote Desktop Services, Terminaldienste für Windows NT, siehe Remote Desktop Protocol
 Réseau des sports, französischsprachiger kanadischer Fernsehsender
 Reward Deficiency Syndrome, neuropsychologische Störung
 Robotics Developer Studio, Software zum Programmieren und Steuern von Robotern, siehe Microsoft Robotics Developer Studio
 Royal Dublin Society, irische Wirtschafts- und Kulturfördergesellschaft
 Royal Dutch Shell, britischer Mineralöl- und Erdgas-Konzern

Abkürzung